

Titres 

 Le Réveil (1868-1871), journal français ;
 Le Réveil (1905), pièce de théâtre de Paul Hervieu ;
 Le Réveil (1925), film de Jacques de Baroncelli ;
 Le Réveil (1996), court métrage franco-belge de Marc-Henri Wajnberg.

Autres 

 Le Réveil (), mouvement protestant francophone ;

Voir aussi 
 Le Réveil anarchiste (1900-1946), bihebdomadaire genevois
 Le Réveil de Neufchâtel, hebdomadaire français du Pays de Bray